

Astronomia 
 Cratere Warhol – cratere di Mercurio
 6701 Warhol – asteroide della fascia principale

Letteratura 
 Warhol – autobiografia di Andy Warhol del 2020

Persone 
 Andy Warhol – artista statunitense